Isabela Kastilská ( Isabel de Castella i de Molina,  Izabel Kastilha, 1283 Toro – 24. července 1328) byla královna aragonská, sicilská a valencijská a také vévodkyně bretaňská.

Narodila se jako starší dcera kastilského krále Sancha IV. a jeho choti Marie z Moliny. Již v útlém dětství byla roku 1291 v Sorii provdána za mladého aragonského krále Jakuba II. Vzhledem k nevěstině věku nedošlo k naplnění sňatku, což Jakubovi po tchánově smrti roku 1295 usnadnilo anulaci sňatku a změnu politického kurzu. Isabela se roku 1310 v Burgosu stala druhou manželkou budoucího bretaňského vévody Jana III., svého vrstevníka. Manželství zůstalo bezdětné.

Zemřela roku 1328 a byla pohřbena v chóru cisterciáckého konventního kostela ve vsi Billiers.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Pohřby v klášteře Prières

Ženy
Burgundsko-ivrejská dynastie
Kastilské infantky
Hraběnky z Girony
Hraběnky z Besalú
Hraběnky z Osona
Barcelonské hraběnky
Aragonské královny
Sicilské královny
Bretaňské vévodkyně
Pohřbení v klášteře Prières
Narození v roce 1283
Úmrtí 24. července
Úmrtí v roce 1328
Úmrtí 28. července